Zybovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Zybovka (Toela) - dorp in de oblast Toela